VIII чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Венгрии со 2 по 12 декабря 1982 года. Игры проводились в Будапеште, Мишкольце, Дебрецене, Пече, Эгере, Веспреме, Дьёре, Сольноке и Залаэгерсеге.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Финальная стадия

1-6 место

7-12 место

Распределение мест

Состав сборной СССР 

Тренер: И. Е. Турчин

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Чемпионаты мира в Венгрии
Спорт в Венгрии в 1982 году